Schill-Kaserne bezeichnet:
 Schill-Kaserne (Lütjenburg), ehemalige Kaserne in Lütjenburg
 Schill-Kaserne (Wesel), Kaserne in Wesel